Die Toppserien 2008 war die 22. Saison der höchsten Frauenfußballliga in Norwegen. Die Saison begann am 12. April 2008 und endete mit dem letzten Spieltag am 2. November 2008. Meister wurde Røa IL aus Oslo. Für Røa war es der zweite Meistertitel in Folge und der dritte insgesamt. Neben Røa qualifizierte sich Team Strømmen FK für die UEFA Women’s Champions League. Absteigen mussten FK Larvik und FL Fart. Dafür stiegen IL Sandviken und Fortuna Ålesund auf. Torschützenkönigin wurde Kirsty Nicole Moore von Fløya IF mit 22 erzielten Toren. Der Verein Asker FK tritt zur neuen Saison unter dem Namen Stabæk FK an.

Tabelle 

|}

Weblinks 
 Toppserien bei rsssf.no

2008
Fußballsaison 2008